Het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap curling voor mannen 2012 werd van 18 tot en met 25 november 2012 gehouden in het Nieuw-Zeelandse Naseby. China verdedigde met succes zijn titel en werd zo voor de zesde keer Pacifisch-Aziatisch kampioen.

Overzicht 
Het was de 22ste editie van het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap, en de vierde die in Nieuw-Zeeland werd georganiseerd. Er namen zeven teams deel aan het toernooi, een record. Kazachstan, dat tot dan toe deelnam aan het Europees kampioenschap, stapte over naar de Pacifisch-Aziatische regio en debuteerde op het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap.

Er werd een volgens een nieuw format gespeeld in vergelijking met de voorbije jaren. Alle landen kwamen tegen elkaar uit in de groepsfase, waarna de top vier zich plaatste voor de play-offs. De halve finales werden gespeeld volgens best-of-three: wie het eerst twee wedstrijden won, ging door naar de finale. De wedstrijd uit de groepsfase gold als de eerste wedstrijd van deze play-offs. De finale bestond zoals steeds uit slechts één wedstrijd.

De finale van het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap werd gespeeld op 25 november tussen China en Japan. China nam vrij snel het voortouw en sloeg in het zevende end een kloof van drie punten. Na een blank end stal China één steen in het negende end, waarna Japan de handdoek in de ring gooide. Het was de zesde opeenvolgende titel voor China. Zowel China als Japan plaatsten zich dankzij hun finaleplaats voor het wereldkampioenschap 2013.

Groepsfase

Play-offs

Halve finales

Derde plaats 
Zondag 25 november 2012, 14:00 uur

Finale 
Zondag 25 november 2012, 14:00 uur

Eindstand

Externe links 
Officiële website Naseby 2012

Curling in 2012
2012
Sportevenement in Nieuw-Zeeland
Sport in Nieuw-Zeeland (Zuidereiland)
Otago